11. svetovno prvenstvo v atletiki je bilo svetovno prvenstvo, ki je potekalo med 24. avgustom in 2. septembrom 2007 na stadionu Nagai (Osaka, Japonska). Udeležilo se ga je 1.978 atletov iz 200 držav (od 212 članic IAAF), s čimer je imelo prvenstvo najštevilčnejšo udeležbo od vseh svetovnih prvenstev do takrat.

Največji slovenski uspeh je dosegel Primož Kozmus, ki je v metu kladiva osvojil drugo mesto z metom 82,29 m (zmagovalec Ivan Tihon 83,63 m).

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje

Prenos 
Prenašalci Svetovnega prvenstva v atletiki 2007 so naslednji:

Japonska 
 Prenašalec - TBS (uradni prenos) in MBS (kooperator)
 Voditelja - Yuji Oda in Miho Nakai
 Voditelj na terenu - Beni Araširo
 Uradna pesem - Vsi moji zakladi (Yuji Oda)

Po svetu

Zunanje povezave 

 Rezultati iz IAAF.org
 Uradna stran Svetovnega prvenstva v atletiki 2007

2007
2007 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Šport v Osaki